Виницка је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 362 становника.

Демографија 
У насељу Виницка живи 351 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 37,9 година (38,0 код мушкараца и 37,7 код жена). У насељу има 133 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,56.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији